Hartley kan syfta på 

 Alan Fleming Hartley, general
 Blythe Hartley, simhopperska
 Bob Hartley
 Bridgitte Hartley
 David Hartley (f. 1705), läkare
 David Hartley (f. 1731), politiker
 Jesse Hartley, arkitekt
 Justin Hartley
 L. P. Hartley, författare
 Marsden Hartley
 Nina Hartley
 Roland H. Hartley
 Ronnie Hartley, violinist
 Thomas Hartley
 Wallace Hartley

Källor 
 

Engelska efternamn